José Cordero ist der Name folgender Personen:
* José Cordero (Politiker) (1941–2017), ecuadorianischer Politiker
 José Cordero (Radsportler) (* 1985), kolumbianischer Radsportler
 José Villegas Cordero (1844–1921), spanischer Maler